Sydney, stad in Australië

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Sidney (Arkansas)
Sidney (Illinois)
Sidney (Indiana)
Sidney (Iowa)
Sidney (Montana)
Sidney (Nebraska)
Sidney (Ohio)